Кардиналовський Михайло Григорович
 Кардиналовська Тетяна Михайлівна